Bat for Lashes, cantant i compositora de rock alternatiu del Regne Unit
 Autobomba forestal lleugera, vehicle de bombers adaptat per a serveis forestals
 Longitud focal posterior (del seu nom en anglès Back Focal Length), distància focal referida a la part posterior d'un sistema òptic
 BFL també és el codi de l'UCI del Team Budget Forklifts, equip ciclista històric d'Austràlia